Удму́ртская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Удмуртская улица — улица в Астрахани
 Удмуртская улица — улица в Волгограде
 Удмуртская улица — улица в Глазове
 Удмуртская улица — улица в Ижевске
 Удмуртская улица — улица в Москве
 Удмуртская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Удмуртская улица — улица в Новосибирске

Украина 
 Удмуртская улица — улица в Донецке
 Удмуртская улица — улица в Макеевке
 Удмуртская улица — улица в Харькове